Fiddlin’ ist der Namenszusatz folgender Musiker:

 Fiddlin’ Arthur Smith (1898–1971), US-amerikanischer Old-Time-Musiker, siehe Arthur Smith (Musiker, 1898)
 Fiddlin’ Doc Roberts (1897–1978), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Fiddlin’ Joe Martin (1900–1975), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Fiddlin’ John Carson (1868 oder 1874–1949), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Fiddlin’ Powers (1877–1953), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Fiddlin’ Sam Long (1876–1931), US-amerikanischer Old-Time-Musiker

Siehe auch:
 Fidlin